Vingt-Huit-Janvier ou XXVIII-Janvier ou 28-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 janvier, vingt-huitième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment : 

En France,

 Le  : Combat et libération de Blois dans le Loir-et-Cher, occupée par les Prussiens, pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Acte de résistance et représailles allemandes à Saint-Jeoire en Haute-Savoie, pendant la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Libération de Vieux-Thann dans le Haut-Rhin, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Enero » ou « Veintiocho de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 28 de Enero », à Zapopan, dans l'État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
28